Barlow Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barlow Butte (Hood River County, Oregon)
 Barlow Butte (Morrow County, Oregon)